87-й выпуск Тура Бельгии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Бельгии. Гонка прошла с 24 по 28 мая 2017 года в рамках Европейского тура UCI 2017. Победу одержал бельгийский велогонщик Йенс Кёйкелейре, представляющий сборную Бельгии.

Участники 
Участие в гонке приняли 20 команд: 5 команд категории UCI WorldTeam, 10 проконтинентальных команд, 4 континентальные и сборная Бельгии. Всего на старт соревнования вышли 156 гонщиков. До финиша доехал 141 спортсмен.

Маршрут 
Маршрут гонки включал 5 этапов общей протяжённостью 728,6 километра. Третий этап прошёл в формате индивидуальной гонки с раздельным стартом.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Тур Бельгии 2017 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2017 год в велоспорте
Спорт в Бельгии в 2017 году
Май 2017 года